Тузлукушево () — в Республике Башкортостан.

 Тузлукушево — село, входящее в Чекмагушевский район, центр Тузлукушевского сельсовета.
 Тузлукушево — упразднённая в 1986 году деревня Зилязекулевского сельсовета Балтачевского района Башкирской АССР.